Чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье прошёл с 28 и 29 января 2012 года на катке Олимпийский овал в Калгари, Канада.

По ходу чемпионата было установлено 4 новых рекорда мира, три у женщин и один у мужчин. Также был установлен ряд национальных рекордов.

В первый день соревнований канадка Кристин Несбитт установила новый рекорд мира на дистанции 1000 метров — 1.12,68. Во второй день китаянка Юй Цзин побила рекорд на 500 м с результатом 36,94, а также по сумме спринтерского многоборья. Стефан Гротхёйс обновил рекорд мира в спринтерском многоборье у мужчин.

Участники 
В чемпионате приняли участие 34 спортсменов-мужчин и 27 женщин, прошедших национальный отбор по спринтерскому многоборью.

Квоты на участие в чемпионате от стран сформированы по результатам предыдущего чемпионата мира.

 1 участник от страны, не завоевавшей ни одного места выше 28-го
 2 участника, если хотя бы 1 спортсмен от страны занял место выше 28-го
 3 участника, если два спортсмена заняли место выше 22-го
 4 участника, если три спортсмена заняли место выше 16-го.

Результаты по отдельным дистанциям

Мужчины

Женщины

Общая классификация

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

2012 год в конькобежном спорте
Конькобежный спорт
2012
Январь 2012 года
Чемпионаты мира в Канаде